

Patronyme 
 :
 une dynastie de banquiers allemands dont
 Raphaël d'Erlanger (1806-1878), homme politique et banquier allemand ;
 Frédéric Émile d'Erlanger (1832-1911) banquier et investisseur allemand, fils du précédent ;
 Frédéric Alfred d'Erlanger (1868-1943), compositeur franco-britannique, fils du précédent ;
 Rodolphe d'Erlanger (1872-1932), peintre et musicologue franco-britannique, spécialiste de la musique arabe ;
  (1834-1909) ;
 Carlo von Erlanger (1872-1904), explorateur et ornithologue allemand, fils du précédent ;
  (1836-1898), banquier allemand ;
  (1840-1894), banquier allemand ;
 Camille Erlanger (1863-1919), compositeur français ;
 Joseph Erlanger (1874-1965), physiologiste américain ;
 Philippe Erlanger (1903-1987), haut fonctionnaire et historien français.
 Steven Erlanger (1952-), journaliste américain.

Toponyme 

 Rue Erlanger, rue du .
 Avenue Erlanger, voie privée à qui elle a donné son nom ;
 Villa Erlanger, voie privée à qui elle a donné son nom.
 Erlanger, une ville du Kentucky aux États-Unis.
 Le palais Erlanger, palais viennois situé dans le quartier de Wieden.

Voir aussi 
 Erlangen

Patronyme juif